20. Sinfonie steht für:

 20. Sinfonie (Haydn)
 20. Sinfonie (Mjaskowski)
 20. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien